Az Allsvenskan 1959-es szezonja volt a bajnokság harmincötödik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF Fotboll lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Sved